Дужи могу да буду:

 Манастир Дужи, манастир Српске православне цркве

или

 Дужи (Требиње), насеље у општини Требиње, Република Српска, БиХ 
 Дужи (Шавник), насеље у општини Шавник, Република Црна Гора
 Дужи (Неум), насеље у општини Неум, Федерација БиХ, БиХ